Zarek ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Zarek (1898–1958), deutscher Dramaturg, Regisseur, Schriftsteller, Kritiker und Journalist

Żarek ist der Name folgender Orte in Polen:
 Żarek, ehemaliges Dorf in der Gmina Męcinka, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Bremberg, Kreis Jauer, Schlesien
 Żarek (Barczewo), Ort in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neurode, Kreis Allenstein, Ostpreußen